Châtelaudren (en bretó Kastellaodren, gal·ló Le Chastèu) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 921 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Châtelaudren